Юй () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Юй Геньвей — футболіст, гравець національної збірної
 Юй Дабао — футболіст, гравець національної збірної
 Юй Дань — стрілець, олімпійська медалістка
 Юй Дерлін — письменниця й перекладачка часів династії Цін
 Юй Сінь — дипломат і поет часів держави Лян
 Юй Сун — дзюдоїстка, олімпійська медалістка
 Юй Сюаньчжи — поетеса й куртизанка часів династії Тан
 Юй Хай — футболіст, гравець національної збірної
 Юй Хунцзюнь — голова уряду Республіки Китай
 Юй Цянь — військовик, державний діяч і поет династії Мін
 Юй Шаотен — шахіст
 Юй Шинань — каліграф часів династій династій Суй і Тан
 Юй Южень — політик, письменник, журналіст і каліграф
 Юй Ян — бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка
 Юй Ян'ї — шахіст